Bredegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredegöl (Myresjö socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (7,93 ha)
Bredegöl (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (4,4 ha)

Se även
Bredgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn